Guerra de Sicília (600 aC-265 aC)
 Guerra de Sicília (44 aC-36 aC)
 Guerra de Sicília (1264-1268)
 Guerra de Sicília (1282-1302), conflicte entre la casa d'Anjou i el Casal de Barcelona pel domini del Regne de Sicília i el control naval del mediterrani
 Guerra de Sicília (1321-1335)
 Invasió aliada de Sicília (1943), campanya de la Segona Guerra Mundial, en la que els aliats van conquerir l'illa de Sicília a l'Eix